

Cinema 
 Cat People – titolo originale del film statunitense Il bacio della pantera del 1942 diretto da Jacques Tourneur
 Cat People – titolo originale del film statunitense Il bacio della pantera del 1982 diretto da Paul Schrader

Musica 
 Cat People (Putting Out Fire) – brano musicale di Giorgio Moroder con testo scritto e cantato da David Bowie, inserito nella colonna sonora del film Il bacio della pantera del 1982 e successivamente inserito nell'album di Bowie Let's Dance del 1983